Fathi - nome proprio di persona arabo maschile
 Ahmed Fathi – calciatore egiziano
 Ali Fathi – calciatore egiziano
 Basem Fathi – calciatore giordano
 Malik Fathi – calciatore tedesco
 Mohamed Fathi – calciatore egiziano
 Mostafa Fathi – calciatore egiziano
 Naglaa Fathi – attrice e produttrice cinematografica egiziana